La finale del doppio femminile del Queensland Open 1990, torneo di tennis che fa parte del WTA Tour nell'ambito del WTA Tour 1990, è stata vinta dalle cecoslovacche Jana Novotná e Helena Suková (tds n. 1). In finale hanno sconfitto l'australiana Hana Mandlíková e la statunitense Pam Shriver (tds n. 2) con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Jana Novotná /  Helena Suková (campionesse)
  Hana Mandlíková /  Pam Shriver (finale)
  Janine Tremelling /  Wendy Turnbull (secondo turno)
  Jill Hetherington /  Nicole Bradtke (secondo turno)

 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (quarti di finale) 
 Brenda Schultz /  Andrea Temesvári (primo turno) 
 Kathy Jordan /  Liz Smylie (semifinali) 
 Manon Bollegraf /  Claudia Porwik (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Queensland Open 1990